Вертоградов (от ) — фамилия; имеет женскую форму Вертоградова.
 Вертоградов, Андрей Аркадьевич (1946—2009) — актёр театра и кино, также артист эстрадного жанра, исполнитель песен и музыкальных пародий.
 Вертоградов, Владимир Семёнович (1888—1964) — профессор Московской духовной академии, церковный историк.